Jakab Ödön (1854–1931) költő, író, irodalomtörténész, az MTA tagja
Jakab Ödön (1894–1947) festőművész